Aud Egede-Nissen (1893-1974), actrice norvégienne de films muets ;
 Hans Egede (1686-1758), missionnaire danois au Groenland, traducteur de l'inuit ;
 Paul Egede (1708-789), missionnaire danois, fils et continuateur de Hans Egede.